Сара Сампайо (; родилась 21 июля 1991, Леса-да-Палмейра) — португальская топ-модель. С апреля 2015 года один из «ангелов» компании Victoria’s Secret.

Приобрела популярность в 2007 году после победы на португальском конкурсе моделей Cabelos Pantene 2007, проводимом под эгидой компании Procter & Gamble. После этого стала фотографироваться для обложек различных модных журналов, практически не появляясь при этом на подиуме. В 2012 году была выбрана лицом бренда нижнего белья Calzedonia, в этом же году стала лицом бренда Replay вместе с Ириной Шейк и бренда Blumarine вместе c Адрианой Лима. В 2013 году появляется на обложке первого номера журнала GQ-Португалия.

В 2014 году становится первой португальской моделью которая приглашается для съемок журнала Sports Illustrated.

В различное время принимала участие в показах: Victoria's Secret, Blumarine, Kevork Kiledjian, Armani, Asos, Calzedonia, Replay, Moschino и другие. Часто появляется на обложках модных журналов, среди которых можно отметить: GQ, Elle, Vogue, Glamour и Sports Illustrated.

В 2013 и 2014 и 2015 годах была приглашена на итоговый показ компании «Victoria’s Secret».

Награды 
 Лучшая модель Португалии, Portuguese Golden Globes Fashion Awards 2011
 Лучшая модель Португалии, Vogue Portugal Fashion Awards 2011
 Лучшая модель Португалии, Portuguese Golden Globes Fashion Awards 2012
 Лучшая модель Португалии, Vogue Portugal Fashion Awards 2012
 Модель-открытие 2013 по версии журнала ¡Hola!
 Лучшая модель Португалии, Portuguese Golden Globes Fashion Awards 2014
 2014 Rookie of the Year, Sports Illustrated Swimsuit Issue
 Лучшая модель Португалии, Portuguese Golden Globes Fashion Awards 2015

Примечания

Ссылки 
 Профайл на Fashion Model Directory 
 Профайл на models.com 
 Instagram

Фотомодели Португалии